Ljubenovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ljubenovo (distrikt i Bulgarien, Pleven), Obsjtina Nikopol, 
 Ljubenovo (distrikt i Bulgarien, Stara Zagora), Obsjtina Radnevo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar